La Coupe des Alpes 1967 est la septième édition de la Coupe des Alpes.

Cette édition voit s'affronter des clubs allemands, italiens et des clubs suisses. Elle se déroule sous forme de mini-championnat où chaque équipe affronte cinq des sept autres équipes engagées. L'Eintracht Francfort gagne cette édition.

Participants

Compétition

Résultats

Classement

Liens externes 
 Erik Garin. Coupe des Alpes 1967. Rsssf.com.

Coupe des Alpes
Football en 1967
Sport en Suisse en 1967
Sport en Italie en 1967
Football en Allemagne en 1967